Сан Бруно може да се отнася за:

 Сан Бруно, град в Района на Санфранциския залив в щата Калифорния, САЩ.
 Сан Бруно (планина), планина в окръг Сан Матео, в Района на Санфранциския залив, в щата Калифорния, САЩ.